Finala Ligii Campionilor 2001 a fost un meci de fotbal jucat pe San Siro, în Milano, între Bayern München și Valencia. Meciul s-a decis la loviturile de departajare după ce în 120 de minute de joc rezultatul a fost egal. Bayern München s-a impus cu 5–4.

Detalii

Vezi și 
Liga Campionilor 2000-2001

Legături externe 
Sezonul Ligii Campionilor UEFA 2000-2001

Finala Ligii Campionilor 2001
Finalele Ligii Campionilor UEFA